

Música 
 Pandemonium (álbum de Cavalera Conspiracy)
 Pandemonium (álbum de Torture Squad)
 Pandemonium!, álbum de B2K
 Into the Pandemonium, álbum de Celtic Frost
 Pandemonium (banda), grupo brasileiro

Jogo Eletrônico 
 Pandemonium (jogo eletrônico)

Desambiguações de música